

Населені пункти та їхні частини
 Мар'яново — гміна в Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Маряново — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маряново — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Маряново — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Маряново — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Маряново — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Маряново — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Маряново — село в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Маряново — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Маряново — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Маряново — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Маряново — село в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Маряново — село в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Маряново — частина міста Нове-Място-Любавське в Новомейському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маряново — частина села Шевце в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маряново — частина села Полаєво в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маряново — частина села Куляни в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Маряново — частина села Ґневово в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Маряново — осада в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Маряново — лісова осада в гміні Сухий Ляс Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки